NGC 4969-1
NGC 4969-2